

Aziende 
 Daum – cristalleria francese
 Daum – motore di ricerca sudcoreano

Persone 
 Ahron Daum (1951) – rabbino israeliano
 Christoph Daum (1953) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Alexandra Daum (1986) – sciatrice austriaca